Het seizoen 2003/2004 van BV De Graafschap was het 49ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Doetinchem. De club kwam dit seizoen weer uit in de Eerste divisie, nadat de Superboeren in het voorafgaande seizoen op de achttiende en laatste plaats waren geëindigd in de Eredivisie, met degradatie tot gevolg.

De club stond onder leiding van trainer-coach Frans Adelaar, de opvolger van de vertrokken Peter Bosz. De oud-middenvelder van onder meer FC Utrecht werd bijgestaan door assistent Andries Ulderink. Onder leiding van Adelaar eindigde de club uiteindelijk op de zesde plaats in de eindrangschikking. In de daaropvolgende nacompetitie wist de Graafschap opnieuw promotie af te dwingen door in groep B Heracles Almelo, SBV Excelsior en FC Volendam achter zich te houden.

Daardoor keerde De Graafschap al na een afwezigheid van één jaar weer terug in de eredivisie. De Doetinchemmers forceerden de beslissing door in de slotronde met 3-2 te winnen op Woudestein. Voormalig Excelsior-verdediger Michael van der Kruis nam in de laatste minuut de beslissende treffer voor zijn rekening. De promotie was mede te danken aan FC Volendam, dat in de zesde en laatste speelronde in groep B van de nacompetitie zijn sportieve plicht vervulde tegen Heracles Almelo: 2-2.

Adelaar vertrok aan het einde van het seizoen naar ADO Den Haag. Hij kende een moeizaam seizoen met zijn ploeg, dat als de gedoodverfde favoriet aan de competitie was begonnen. De start was desastreus; De Graafschap werd in de eerste wedstrijd afgedroogd door Sparta Rotterdam, de andere titelfavoriet: 6-1. Uiteindelijk bereikten de Doetinchemmers met veel pijn en moeite de nacompetitie via de zesde plaats in de eindrangschikking. Gert Kruys, kampioen geworden met FC Den Bosch, werd aangesteld als de opvolger van Adelaar.

In het bekertoernooi strandde de club in de tweede ronde, waarin Sparta Rotterdam op 23 september met 2-1 te sterk was.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die De Graafschap vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2003/04 en onder leiding van trainer-coach Frans Adelaar als zesde eindigden.

Nacompetitie

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die De Graafschap vertegenwoordigden in de nacompetitie in het seizoen 2003/04 en promotie afdwongen naar de Eredivisie.

KNVB-beker

Wedstrijden

2004
Graafschap